Stetson – cratere lunare
 Stetson – città della Contea di Penobscot, Maine (Stati Uniti d'America)
 Stetson – marca di cappelli fabbricati dalla John B. Stetson Company; il termine è diventato sinonimo di cappello da cowboy
 Stetson – fragranza di François Coty